Myatt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Myatt Township (Arkansas)
 Myatt Township (Missouri)